Il cinetofono era un tipo di visore cinematografico, un antico e primitivo tipo di macchina da ripresa, inventato nel 1913 da Thomas Alva Edison.

Storia 
Nel 1885 unendo il fonografo al cinetoscopio Edison cercò di creare un nuovo strumento che permettesse di unire le immagini in movimento con il sonoro, il cinetofono. I film così prodotti non superavano i 15 minuti, ma il difetto più grande, che ne decretò il fallimento, fu la mancata sincronizzazione dei due elementi, sonoro - visivo.

Bibliografia
 Il cinema. Grande storia illustrata, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1981.

Collegamenti esterni
 

Storia del cinema